Adur puede hacer referencia a:

 el distrito de Adur, en el condado de Sussex Occidental (Inglaterra);
 el río Adur, que fluye por el suroeste de Francia.